Pizzarelli est une famille de musiciens de jazz :
  (1885-1973) est un musicien italien ;
 John Paul Pizzarelli Sr., dit Bucky Pizzarelli (1926-2020) est un guitariste de jazz ;
 John Pizzarelli (1960-), son fils est un guitariste et chanteur de jazz ;
  (1963-) son autre fils est un contrebassiste de jazz.